Encrypting File System
 Europejski Fundusz Społeczny

Zobacz też 
 Canon EF-S